Охо де Агва де Ариба има више значења:

 Охо де Агва де Ариба (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Охо де Агва де Ариба (Акулзинго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику